kertváros, urbanisztikai fogalom
 Kertváros, Budapest X. kerületének városrésze
 Kertváros, Budapest XXI. kerületének városrésze
 Kertváros, Dunaújváros városrésze
 Kertváros, Esztergom városrésze
 Kertváros, Nyíregyháza városrésze
 Kertváros, Pécs városrésze
 Kertváros, Tát városrésze
 Kertváros, Tatabánya városrésze
 Kertváros, amerikai tévésorozat